Het Park (televisieserie) - Belgische televisieserie
 Het Park (Rotterdam) - park in Rotterdam
 Schouwburg Het Park - schouwburg in Hoorn
 Buiten-Sociëteit Het Park -  voormalige sociëteit in Suriname
 Het park (tegeltableau) - kunstwerk